Torrente Sparso – torrente della provincia di Novara
Sparso – termine utilizzato in araldica